Sportsklubben Rollon, ou simplesmente SPK Rollon, é um clube de futebol da Noruega fundado em 20 de fevereiro de 1914. É o clube mais antigo da cidade de Ålesund.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1914
Clubes de futebol da Noruega